Stokey ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Stokey (1918–2003), US-amerikanischer Fernsehmoderator, Fernseh- und Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Mike Stokey II (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Militärberater
 Nancy Stokey (* 1950), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Suzy Stokey (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin